Laurie Metcalf
 Joel Hastings Metcalf
 Clive Metcalf
 Dorothy Metcalf-Lindenburger

Localidades 
 Metcalf (Illinois)

Desambiguação